Der Begriff Nord-Süd-Dialog bezeichnet:

den Nord-Süd-Konflikt.
ein privates Wirtschaftstreffen in den Jahren 2007 bis 2009, das von Manfred Schmidt organisiert wurde.